Miah ist der Familienname folgender Personen:
 Hammad Miah (* 1993), englischer Snookerspieler
 Mohd Mamun Miah (* 1987), bangladeschischer Fußballspieler